Ці́лик — частина прицілу.
 Ціли́к — розмовна назва цілини, а також великого снігового замету.
 Ціли́к — масив ґрунту з корисними копалинами, який залишається незайманим при розробці родовища.
 Цілик нафти

Прізвище 

 Цілик Ірина Андріївна ( 1982) — українська письменниця